Ганзи:

 Ганзи — административно-территориальная единица (округ) Ботсваны.
 Ганзи — аэропорт в Ботсване.
 Ганзи — город на западе Ботсваны, административный центр округа Ганзи, известный как столица Калахари.